Graxaim-do-mato — espécie de canídeo da América do Sul, também chamado cachorro-do-mato
 Cachorro-vinagre — espécie de canídeo da América do Sul, também chamado cachorro-do-mato-vinagre
 Cachorro-do-mato-de-orelhas-curtas — espécie de canídeo da América do Sul